Jean Morel (architect), architect
 Jean Morel (acteur), Frans acteur
 Jean Morel (dirigent), Frans-Amerikaans dirigent
 Jean Morel (hugenoot), Frans geëxecuteerd persoon
 Jean Morel (militair), Frans militair
 Jean Morel (politicus), Frans politicus